Професіональна футбольна група А 1980–81 — 57-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Тракія взяв участь у Кубку володарів кубків 1981—1982 як володар Кубка Болгарії 1980—1981.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1980–1981
Болгарія
Болгарія
1980 у болгарському спорті
1981 у болгарському спорті